Aino-Kaisa Saarinen, Fins langlaufster
Eliel Saarinen, Fins architect, stedenbouwkundige en grafisch ontwerper
Eero Saarinen, Fins-Amerikaans architect
Janne Saarinen, Fins voetballer
Jarno Saarinen, Fins motorcoureur